La palabra Chipre puede referirse a:

 , país de Eurasia, cuyo nombre oficial es República de Chipre. Controla los dos tercios de la parte sur de la isla de Chipre y es un estado miembro de la Unión Europea.
  (RTNC), estado con reconocimiento limitado de Eurasia cuyo nombre oficial es República Turca del Norte de Chipre. Controla el tercio restante de la parte norte de la isla de Chipre y solo es reconocido por Turquía. 
 Isla de Chipre, isla del mar Mediterráneo en donde se encuentran ubicados los estados soberanos de Chipre y la República Turca del Norte de Chipre; y la dependencia de Acrotiri y Dhekelia, perteneciente al Reino Unido.
 Chipre británica, protectorado del Imperio británico (1878-1914), ocupación militar británica (1914-1922), colonia del Imperio británico (1922-1960).